Ярополк Ізяславич — князь вишгородський, король Русі.
 Ярополк Ізяславич (князь бузький)